Йонге (; ) — фамилия. Известные носители:

 Йонге, Густав (1829—1893) — бельгийский художник.
 Йонге, Жан Батист де (1785—1844) — бельгийский художник.
 Йонге, Иоханнес Корнелис де (1793—1853) — нидерландский историк.
  (1899—1986) — британский морской зоолог.

См. также